{{Кинематографист
| имя = Рэйчел Хаус
| оригинал имени = 
| изображение = Rachel House by Gage Skidmore.jpg
| описание изображения = На фестивале San Diego Comic-Con International, июль 2017 года.
| имя при рождении = Рэйчел Джессика Те Ао Маарама ХаусRachel Jessica Te Ao Maarama House
| профессия = 
| годы активности = 2002 — 
| награды = 
}}

Рэ́йчел Ха́ус (; род. , Окленд, Новая Зеландия) — новозеландская актриса театра, кино и телевидения, преподаватель актёрского мастерства.

 Биография 
Рэйчел Джессика Те Ао Маарама родилась 20 октября 1971 года в Окленде (Новая Зеландия), крупнейшем городе страны, но выросла в маленьком городке  (пригород Фангареи). Сама Рэйчел является маори (иви  и ), но она рано лишилась родителей и её приёмными родителями стала шотландская супружеская пара, Джон и Шейла Хаусы.

С 5 до 16 лет Рэйчел занималась балетом, два года училась пению и игре на пианино. Училась в Новозеландской школе драмы Toi Whakaari, которую окончила в 1992 году. После этого стала играть в театрах Pacific Underground Theatre и Auckland Theatre Company. За свои роли на сцене она шесть раз (в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2012 годах) удостаивалась награды «Чапмен Трипп» в разных категориях.

Впервые на телеэкранах появилась в 1998 году: она снялась в одном телефильме и одном телесериале, но в эпизодических ролях и без указания в титрах. Фактически кино-карьера Хаус началась в 2002 году с роли в ленте «Оседлавший кита».

В 2008—2010 годах училась на режиссёра в Пражской школе фильмов.

В 2017 году Рэйчел Хаус получила орден Заслуг.

 Избранная фильмография 

 Актриса 

Широкий экран
 2002 — Оседлавший кита / Whale Rider — Шило
 2004 —  / Fracture — таксистка
 2006 — Идеальное создание / Perfect Creature — женщина в суде
 2007 — Орёл против Акулы / Eagle vs Shark — Нэнси
 2010 — Мальчик / Boy — тётушка Грейси
 2013 —  / White Lies — Мараэа
 2014 —  / Everything We Loved — телерепортёр (озвучивание)
 2014 —  / The Dark Horse — женщина-бродяга
 2016 — Охота на дикарей / Hunt for the Wilderpeople — Пола, социальный работник
 2016 — Моана / Moana (м/ф) — бабушка Тала (озвучивание, в том числе исполнение песен Where You Are и I Am Moana (Song Of The Ancestors))
 2017 — Тор: Рагнарёк / Thor: Ragnarok — 

Телевидение
 2006 —  / Maddigan’s Quest — Гонерил (в 8 эпизодах)
 2011 — Супер-город / Super City — Роимата (в 2 эпизодах)
 2013 —  / The Blue Rose — Тина (в 3 эпизодах)
 2014, 2016 —  / Soul Mates — мама (в 10 эпизодах)
 2016 —  / Wolf Creek — Рат (в 2 эпизодах)
 2021 — Ковбой Бибоп / Cowboy Bebop — Мао 

 Режиссёр 
 2006 — Идеальное создание / Perfect Creature — дополнительный ассистент режиссёра
 2010 — Зимний мальчик / The Winter Boy (к/м)
 2016 — Охота на дикарей / Hunt for the Wilderpeople — интерн режиссёра

 Примечания 

 Ссылки 
 Рэйчел Хаус на сайте thearts.co.nz
 Рэйчел Хаус  на сайте ''kractors.co.nz

Маори
Киноактрисы Новой Зеландии